Sandra Nadege Uwayezu est une écrivaine et poétesse basée à Kigali. Elle est l'auteur de divers recueils de poèmes tels que The First creation, Sens et sensation et Light in the Dark . Elle a été publié dans de nombreux magazines tels que WSA et The Swala Tribe .

Biographie 
Née et élevée à Kigali, la capitale du Rwanda, l'enfance de Nadège a été caractérisée par la solitude et la dépression, ce qui l'a incitée à commencer à écrire des poèmes pour exprimer ses pensées et le chemin de la guérison. Elle est diplômée du lycée Saint André et poursuit actuellement un baccalauréat en communication d'entreprise à l'Université du New Hampshire à travers l'Université Kepler de Kigali.

Profession 
Pour faire face au traumatisme et à la dépression causés par la discrimination à laquelle elle a été confrontée au lycée, Nadège a achevé en 2020 la publication de son premier livre, First Creation, un recueil de poèmes. Nadège a sorti son deuxième livre, Light In The Dark, en novembre 2021, un court mémoire de son histoire de 9 à 16 ans.

Références 

Pages avec des traductions non relues